
Termin -{KAR}- ima više značenja.

 Dijodofenilpiruvat reduktaza
 Kar (roman), roman iz 2002. Orhana Pamuka